Старынкевич — фамилия.

 Старынкевичи — дворянский род

 
 Старынкевич, Константин Сократович (1858—1906) — томский, харьковский, симбирский губернатор, сын С. И. Старынкевича.
 Старынкевич, Николай Александрович (1784—1857) — тайный советник, сенатор, писатель и переводчик.
 Старынкевич, Олимпий Иванович (1837—1909) — инженер-генерал, член Инженерного комитета Главного инженерного управления, сын И. А. Старынкевича, отец П. О. Богдановой-Бельской.
 Старынкевич, Сергей Созонтович (1875—1933)— эсер; прокурор Иркутской судебной палаты (1918); министр юстиции в Омском правительстве.
 Старынкевич, Сократ Иванович (1820—1902) — президент Варшавы, генерал от артиллерии, сын И. А. Старынкевича.
 Старынкевич, Соломон Александрович (1803—1869) — тайный советник, сенатор, брат Н. А. Старынкевича.
 Старынкевич, Юлий Иванович (1826—1880) — генерал-майор, герой Севастопольской обороны.

См. также 
 Богданова-Бельская (урожд. Старынкевич), Паллада Олимповна (1885—1968) — поэтесса, дочь О. И. Старнкевича.
 Борнеман-Старынкевич, Ирина Дмитриевна (1891—1988) — советский химик и минералог.